Kundle – polski niezależny film sensacyjny z domieszką czarnego humoru z 2007 roku w reżyserii Marcina Stankiewicza.

Tytuł filmu jest analogią do „Wściekłych psów” Quentina Tarantino. W tamtym filmie byli zawodowi przestępcy, tutaj są ich nieudolne repliki.

„Kundle to typowa gangsterska historia. Jest dług, jest porwanie, jest zły gangster i ofiary. Moim zamysłem było wyśmianie tego typu filmów. Bawią mnie hollywoodzkie produkcyjniaki z tego gatunku [...]” - mówi o swoim filmie reżyser Marcin Stankiewicz.

Film miał swoją premierę podczas 3. edycji Bartoszki Film Festival.

Fabuła 
Głównymi bohaterami filmu są Kosa i Szary - dwaj nieudacznicy życiowi, którzy każdy dzień spędzają na ławce w starym, śmierdzącym parku, gdzie wszyscy ludzie udają się ze swoimi zwierzakami na „poranną toaletę”. Ci dwaj winni są sporą sumę pieniędzy człowiekowi, o którym nawet lepiej nie myśleć – Rokiemu, bezwzględnemu gangsterowi, który pozbywa się ludzi bez mrugnięcia okiem. Kosa i Szary mają sześć dni na spłatę długu. Postanawiają porwać dziecko ze szkoły dla bogaczy.

Obsada 
 Krzysztof Filasiński - Szary
 Krzysztof Nowakowski - Kosa
 Mariusz Ziółkowski - Roki
 Marcin Mierzwa - Dentysta
 Ewa Grodzka - Asystentka
 Marcin Stankiewicz - Młody
 Beata Piskorska - Elwira
 Artur Ziółkowski - Porwany chłopak
 Andrzej Piskorski - Dłużnik I
 Wiktor Raczyński - Dłużnik II
 Eugeniusz Kalinowski - Dłużnik III

Nagrody 
 Wyróżnienie - za efekty i montaż na 09. Filmowych Zwierciadłach 2007

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Polskie czarne komedie
Polskie filmy niezależne
Polskie filmy sensacyjne
Polskie filmy z 2007 roku